

История 

Часовня Крест (Урочище Собилка) у Переславля-Залесского в память о рождении царского сына, царевича Фёдора — будущий царь Фёдор Иоаннович (с 1584 по 1598 год), ставший последним в династии Рюриковичей.

Существует предание, согласно которому царевич Федор родился неподалеку от города Переяславля-Залесского. «В 1557 году, — писал протоиерей Александр Свирелин, — царь Иоанн Васильевич с супругою своею Анастасией Романовной и главой Русской Церкви митрополитом Афанасием был на освящении соборного храма в Переславском Никитском монастыре, а возвращаясь обратно в Москву, царица, отъехав семь верст от города, в деревне Собилово благополучно разрешилась сыном, названным во Святом Крещении Феодором». Обрадованный царь велел построить каменную церковь во имя святого Феодора Стратилата, небесного покровителя новорожденного царевича, а на месте его рождения поставить высокий каменный столп или часовню.

Феодоровский храм действительно был воздвигнут (он станет соборным в переяславском Феодоровском монастыре), и его датируют 1557 г. Дошла до наших дней и часовня-крест, расположенная в трех километрах от монастыря. Она сохранила формы XVII в.: то ли ее возвели именно в XVII в., а не в XVI столетии, то ли сильно перестроили. В XIX в. за ветхостью ее разобрали, но вскоре восстановили на прежнем месте и в прежнем виде.

Литература 
Володихин Д. М.- Царь Федор Иванович. — М.: Молодая гвардия, 2011. — 256 с. — (Жизнь замечательных людей). — ISBN 978-5-235-03419-8.